

Населені пункти та їхні частини
 Понікев — село в гміні Вадовіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Понікев — село в гміні Пултуськ Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Понікев — частина села Мендзибродзе-Бяльське в гміні Черніхув Живецького повіту Сілезького воєводства
 Понікев — частина села Плоцично в гміні Тучно Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки